Jenner steht für:
 Jenner, alte Bezeichnung des Monats Januar
 Jenner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jenner (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie

Jenner ist der Name folgender

Orte:
 Jenner (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Jenner Township (Pennsylvania, USA)
 Jenner (Alberta), Ortschaft in der kanadischen Provinz Alberta

geografischer Objekte:
 Jenner (Berg), Berg in den Berchtesgadener Alpen in Bayern
 Jenner-Gletscher, Gletscher auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis